1863 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1863 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 807613.
 1863 км (Подгорная) — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае.  Код 536219.